Blata kan syfta på:

 Blata (företag) – ett tjeckiskt företag som tillverkar mororcyklar

Geografi

Kroatien 

 Blato (ort), Dubrovnik-Neretvas län,

Tjeckien 

 Blata (vattendrag), Olomouc,